Потёмкино — название населённых пунктов:

Россия 
 
 Потёмкино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Потёмкино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Потёмкино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Потёмкино — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Потемкино — деревня в Балезинском районе Удмуртской Республики.

Украина 
 Потёмкино — село в Высокопольском районе Херсонской области.

См. также 
 Старое Потёмкино